Иван Филиппович Фили́ппов:
 Филиппов, Иван Филиппович (1907—1989) — советский дипломат.
 Филиппов, Иван Филиппович (1908—1974) — забойщик шахты имени Артема треста «Дзержинскуголь», Герой Социалистического Труда.
 Филиппов, Иван Филиппович (1661—1744) — писатель, историк старообрядчества.